Noms et prénoms égyptiens dans l'Antiquité : 
A à G - 
H à K - 
M et N - 
O à Z

H

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Ha || N25:R12 A40 || Ḥȝ || align="center" |  || dieu-désert
|-
| Hââibrê || N5 V29 F34 || Wȝḥ-jb-Rˁ || align="center" |  || grec : Apriès
|-
| Haânkhef || V28 M16 G1 S34 I9 A1 || Ḥȝ-ˁnḫ=f || || litt. puisse-t-il vivre !
|-
| Haeni || V28 M16 G1 N35 A1 || Ḥȝ-n(=j) || || litt. ah si j'avais [quelque chose] !
|-
| Hâkarêaba ||   || || || 
|-
| Hâkarêibi ||   || || || 
|-
| Hames ||   || || || 
|-
| Hamosis ||   || || || 
|-
| Hapidjefaï ||   || || || 
|-
| Hapy || V28 Aa5:Q3 M17 M17 || Ḥpy || align="center" |  || un des quatre fils d'Horus
|-
| Hâpy || V28 D36:Q3 N35A A40 || Ḥˁpy || align="center" |  || dieu de la crue
|-
| Harakti || G5 G25 Aa1*X1:N17 U33 M17 || Ḥr-Ȝḫty || align="center" |  || litt. Horus qui appartient à l'horizon, une épithète de Rê
|-
| Harekheni || V28 M16 G1 A2 D21:Aa1 Y1:N35 B1 || Ḥȝ-rḫ~n=j || || litt. si j'avais appris !
|-
| Haremheb || G5 S3 Aa15:W3 || Ḥr-m-ḥ || align="center" |  || Horus est en fête
|-
| Harkhebis ||   || || || 
|-
| Harkhuf ||   || || || 
|-
| Harmais || G5 S3 Aa15:W3 || Ḥr-m-ḥ || align="center" |  || Forme grecque de Haremheb
|-
| Harmakhis || G5 Aa15:N27 || Ḥr-m-Ȝḫt || align="center" |  || Horus à l'horizon, nom du Sphinx de Gizeh
|-
| Haroéris || G5 G36:D21 || Ḥr-wr || align="center" |  || Horus l'Ancien
|-
| Harpocrate || G5 Q3 A17 || Ḥr-pȝ-Ḫrd || align="center" |  || Horus l'enfant
|-
| Harsiesis || G5-G39-Z1-Q1-X1:H8 || Ḥr-s3-3st || align="center" |  || Horus fils d'Isis
|-
| Harsomtous || G5 F36 N17:N17 || Ḥr-smȝ-tȝwy || align="center" |  || Horus qui réunit les Deux-Terres
|-
| Hatepsekhemoui ||   || || || 
|-
| Hay ||   || || || 
|-
| Heb ||   || || || 
|-
| Hedjkhéperrê Sétepenrê || N5 S1 L1 N5:U21:N35 || Ḥḏ(t)-ḫpr-Rˁ Stp-n-Rˁ || align="center" |  || Chéchonq 
|-
| Heh || C11 || Ḥh || align="center" |  || dieu de l'espace infini
|-
| Hehou || V28 V28 G43 || Ḥḥw || align="center" |  || dieu d'un des quatre couples formant l'Ogdoade
|-
|  || S38 N29 N35:M3:Aa1*X1 A1 || Ḥqȝ-nḫt ||  || 
|-
| Héka || V28 D28 A40 || Ḥkȝ(w)  || align="center" |  || génie personnifiant le pouvoir magique du créateur
|-
| Hékay || V28 D28 M17 M17 Y2:A40 || Ḥkȝy  || align="center" |  || litt. le magicien
|-
| Hékénou || V28 V31:W24 G43 A40 || Ḥknw || align="center" |  || Parfum précieux
|-
| Hemaka ||   || || || 
|-
| Hémen || V28 Y5:N35 G5 || Ḥmn || align="center" |  || divinité-faucon de Haute-Égypte
|-
| Hénoutsen ||   || || || 
|-
| Hény || V28 M2:N35 M17 M17 A1 || Ḥny || || 
|-
| Hepi ||   || || || 
|-
| Hépiânkhtyfy || Aa5:Q3 M17 S34 X1:I9:Z4 || Ḥpj-ˁnḫ(y)=fy || || 
|-
| Hépouy || S35 Q3 S35 A40 || Ḥp.wy || align="center" |  || génie de la personnification de l'éventail des divinités : les deux ombrelles en plumes d'autruche (flabellum) qui accompagnent le roi
|-
| Heqaib || S38 N29 F34 A40 || Ḥqȝ-jb || || 
|-
| Héqaib l'aîné || S38 N29:F34 O29 A1 || Ḥqȝ-jb ˁȝ || || 
|-
| Héqaib le cadet || S38 N29:F34 G37 A1 || Ḥqȝ-jb šrj || || 
|-
| Héqaib le moyen || S38 N29 F34:Z1 D2:F34 A1 || Ḥqȝ-jb ḥr(y)-jb || || 
|-
| Heqamaâtrê aimé d'Amon || N5 C2*C12:N36 S38 F31 H6 O34:O34 || Ḥqȝ-Mȝˁ.t-Rˁ Mr-Jmn Rˁ-mss || align="center" |  || Ramsès 
|-
| Heqamaâtrê choisi par Amon || N5 C12 S38 C10 S3 U21 || Ḥqȝ-Mȝˁ.t-Rˁ Stp-n-Jmn || align="center" |  || 
|-
| Héqas || S38 N29 G1 V19 A40 || Ḥqȝs || align="center" |  || génie personnifiant le mouchoir des divinités
|-
| Héqatyfy || S38 N29:X1 I9 A1 || Ḥqȝt(y)=f(y) || || litt. celui qui gouvernera
|-
| Hérihor || R8 U36 D2*Q3:N35 M17 Y5:N35 || Ḥm-nṯr-tpy-n-Jmn || align="center" |  || litt. le premier prophète d'Amon
|-
| Hérihor fils d'Amon|| M17 Y5:N35 H8:Z1 N1:G5 || Ḥry-Ḥr sȝ-Jmn || align="center" |  ||
|-
| Héry || D2:D21 Z4 N1:M17*M17 || Ḥry || || 
|-
| Hérychef || D2:D21 N1:N37 N23:I9 G7 || Ḥr(y)-š=f || align="center" |  || litt. celui qui est sur son lac, dieu bélier d'Hérakléopolis Magna ; grec : Harsaphès
|-
| Hérychefnakht || D2:D21 N37:I9 N35:M3 Aa1:X1 A50 || Ḥr(y)-š=f-nḫt || || 
|-
| Hésyrê || D21:D36 V28 W14 O34:M17*M17 || Ḥsy-Rˁ || || 
|-
| Hetânkh || O4:X1 S34 N35:Aa1 M17 || Ht-ˁnḫ || || 
|-
| Hétep || R4:X1*Q3 A1 || Ḥtp || || 
|-
| Hétephérès || R4:X1*Q3 D2:D21 S29 || Ḥtp-ḥr-s || || 
|-
| Hetepsekhemoui ||   || || || 
|-
| Hétou || V28 X1 G43 A1 || Ḥtw || || 
|-
| Héty || V28 X1:Z4 A1 || Ḥty || || 
|-
| Hirkhouf ||   || || || 
|-
| Hity || V28 M17 X1:Z4 A1 || Ḥjty || || 
|-
| Hordéhef || G5 D37:D37 I9 A50 || Ḥr-dd=f || || 
|-
| Horemheb aimé d'Amon || M17 Y5:N35 U6 G5 S3 Aa15:W3 || Mr-Jmn Ḥr-m-ḥb || align="center" |  || Horemheb (Djéserkhépérourê)
|-
| Horemsaf || G5 G17 V17 Z1:I9 A1 || Ḥr-m-sȝ=f || || 
|-
| Horhotep || V28 D2:D21 R4:X1*Q3 || Ḥr-ḥtp || || litt. Horus est satisfait
|-
| Horhotepemperf || G5 R4 X1:Q3 G17 O1*Z1:I9 A1 || Ḥr-ḥtp(=w)-m-pr=f || || litt. Horus est satisfait dans sa maison !
|-
|  || G5 M17 A1 || Ḥrj || || 
|-
| Horonemheb ||   || || || 
|-
| Horus || G5 || Ḥr || align="center" |  || dieu royal, fils d'Osiris et Isis, dieu d'Edfou
|-
| Horus de Béhédet || G5 F18:D46 X1:O49 || Ḥr Bḥdt(y) || align="center" |  ||
|-
| Horus de l'Est || G5 R15 D58 X1:Z4 N25 A40 || Ḥr jȝbty || align="center" |  || dieu de l'est du delta du Nil
|-
| Horus de Nekhen || G13 N18:Z4:N27 || Ḥr Nḫny || align="center" |  ||
|-
| Horus fils d'Isis || G5 G39:Z1 Q1 X1:H8 || Ḥr-sȝ-(ȝ)st || align="center" |  ||
|-
| Hotep || R4:X1*Q3 A40 || Ḥtp || align="center" |  ||
|-
| Hou || V28 G43 A40 || Ḥw || align="center" |  || génie personnifiant la parole du Créateur
|-
| Houia ||   || || || 
|-
| Hounefer ||   || || || 
|-
| Houni ||   || || || 
|-
| Hourer || V28 G36:D21:D21 G39 A40 || Ḥwrr || align="center" |  ||
|-
|  || V28 G43 M17 || Hwy || || 
|-
| Houynefer ||   || || || 
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Haânkhès || V28 M16 G1 S34 S29 B1 || Ḥȝ-ˁnḫ=s || || litt. puisse-t-elle vivre !
|-
| Hames ||   || || || 
|-
| Hatchepsout || F4 X1 A51 Z3 || Ḥȝ.t-Špsw.t || align="center" |  || Hatchepsout (Maâtkarê)
|-
| Hathor || O6 D2:D21 C9 || Ḥw.t-Ḥr || align="center" |  || déesse vache de l'amour et de la danse, maîtresse de Dendera
|-
| Hathoriti || O6 G5 M18 D54 U33 B1 || Ḥw.t-Ḥr-j=tj || || litt. Hathor est venue !
|-
| Hatméhyt || F4 V22:V28*M17*M17 X1 I12 || Ḥȝ.t-mḥy.t || align="center" |  || déesse du nome de Mendès
|-
| Hedjhotep || T3 I10:N5 R4:X1*Q3 I12 || Ḥḏ-ḥtp || align="center" |  || déesse du tissage
|-
| Hedjnékhen || T3 X1:O48 I12 || Ḥḏ.t Nḫn || align="center" |  || la Blanche de Nékhen
|-
| Hedjouret || V28 I10:Z9 G37:D21:X1 I12 || Ḥḏ-wr.t || align="center" |  || déesse
|-
| Hehet || V28 V28 X1:H8 I12 || Ḥḥ.t || align="center" |  || déesse d'un des quatre couples formant l'Ogdoade d'Hermopolis
|-
| Héqet || V28 N29:X1 I7 I12 || Ḥq.t || align="center" |  || déesse-grenouille
|-
| Héria ||   || || || 
|-
| Herouben ||   || || || 
|-
| Hésat || V28 O34:G39 X1 I12 || Ḥsȝ.t || align="center" |  || déesse
|-
| Hétep || R4:X1*Q3 B1 || Ḥtp || || 
|-
| Hétépet || R4:X1 Q3:X1 B1 || Ḥtp.t || || 
|-
| Hetpet ||  ||  || || prêtresse d'Hathor à la 
|-
| Horherditeni || G5 D2:Z1 D37:Z1 N35:A1 B1 || Ḥr-ḥr-d.t-n=j || || litt. Horus me donne !
|-
|}

I

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
|  ||   || || || 
|-
| Ibiay ||   || || || 
|-
| Ihy || M17 V28 M17 M17 A40 || Jḥy || align="center" |  || fils de Hathor, dieu enfant et musicien
|-
| Ihy le Rouge || M17 V28 M17 M17 G27 A1 || Jḥy Dšr || || probablement le Roux
|-
| Ihyséneb || M17 V28 M17 M17 S29 N35:D58 A1 || Jḥy-snb || || 
|-
| Ikhsédjemi || M17 Aa1:F21 S29 G17 A1 || Jḫ-sḏm(=j) || || litt. alors j'entendrai !
|-
| Ikou ||  ||  || || 
|-
| Imamédou || M17 U1 M1 G17 S43 S43 S43 || Jmȝ-mdw || || 
|-
| Imanétjer || R8 M17 M1 Z1 A1 || Jmȝ-nṯr || || 
|-
| Iméniséneb ||   || || || 
|-
| Imeny ||   || || || 
|-
| Imhotep || M18 G17 R4:X1*Q3 A1 || J(w)-m-ḥtp || || litt. celui qui est venu en paix
|-
| Impi ||   || || || 
|-
|  ||   || || || 
|-
| Imyouhemef || M17 Z11 G17 G43 O4 G17 Q7 I9:I14 || Jm(y)-whm=f || align="center" | 
|-
| Imytjépéhetef || M17 Z11 G17 V13:Q3 V28 X1:O1 I9 A40 || Jm(y)-ṯpḥ.t=f || align="center" |  || litt. celui qui est dans sa caverne (génie de l'au-delà)
|-
| Inéni || M17 A2 N35:N35 M17 || Jnn=j || || 
|-
| Inherkhâou || W25 N1:N28 G43 || Jn-ḥr ḫ.ˁw || || 
|-
| Ini Niouserrê || K1:N35 M17 || Jnj || align="center" |  ||
|-
| Inpou || M17 N35:Q3 A1 || Jnp(w) || || 
|-
| Inteb ||   || || || 
|-
| Inhersa ||   || || || 
|-
| Inkpoumaât || W24:V31A Q3 G43 U1 Aa11:D36 Y1 A1 || Jnk-pw-(m)-mȝˁ(.t) || || litt. c'est moi, en vérité
|-
| Inksou || W24:V31A M23 G43 A1 || Jnk-sw || || litt. il m'appartient !
|-
| Iouefânkh || M17 I9 S34 N35:Aa1 A1 || J(w)=f-ˁnḫ(=w) || || litt. il est vivant
|-
| Iouefenimen || M17 G43 I9:N35 M17 Y5:N35 A1 || Jw=f-n-Jmn || || litt. il appartient à Amon
|-
| Iouefeniersen || M17 G43 I9 N35:A1 D21 T22:N35 A1 || Jw=f-n=j-r-sn || || litt. il va être pour moi un frère !
|-
| Ioueferikh || M17 Z7:I9 D21 M17 Aa1:Y1 A1 || Jw=f-r-jḫ || || litt. comment sera-t-il ?
|-
| Ioueferseni || M17 G43 I9 T22 N35:Z1 A1 || Jw=f-r-sn(=j) || || litt. il va être mon frère !
|-
| Ioueferséneb || M17 G43 I9:D21 S29 N35:D58 Y1 A1 || Jw=f-r-snb || || litt. il va devenir sain !
|-
| Iouenefséneb || M17 G43 N35:I9 S29 N35:D58 A1 || Jw-n=f-snb || || litt. la santé lui appartient
|-
| Iouni ||   || || || 
|-
| Iounmotef || O28 Z1 G14 X1:I9 A40 || Jwn-mwt.f || align="center" |  || litt. pilier de sa mère (un des noms d’Horus)
|-
| Iouséneb || D54 G43 S29 N35:D58 A1 || Jw-snb || || 
|-
| Ipouqi ||   || || || 
|-
| Ipouy || M17 A2 Q3 G43 M17 M17 || Jpwy || || 
|-
| Ipihersésénebef || M17 Q3 M17 D2:Z1 S29 S29 N35:D58 I9 A1 || Jpj-ḥr-ssnb=f || || litt. Ipi le rend sain !
|-
| Iqerhathor || M17 N29:D21 O7 D2:D21 A1 || Jqr(=w)-Ḥw.t-Ḥr || || litt. c'est excellent, Hathor !
|-
|  || M17 D4 A1 || Jr || || 
|-
| Ireri ||   || || || 
|-
| Iroukaptah || Q3:X1 V28 D4 G43 D28 || Jrw-kȝ-Ptḥ || || 
|-
| Irtisen l'Excellent || D4:D4 S29 N35:M17*N29:D21 A1 || Jr.ty=sn Jqr || || 
|-
| Iséri || M17 S29 D21 M17 M17 M1 A1 || Jsry || || nom du père de Djéhoutynakht (Conte de l'Oasien)
|-
| Isési || M17 M40 S29 S29 M17 || Jssj || align="center" |  ||  de la 
|-
| Isi ||   || || || 
|-
| Itiersésénebibi || M17 X1:I9 D21 S29 S29 N35:D56 F34:Z1 A1 || Jt(=j)-r-ssnb-jb(=j) || || litt. mon père va rendre sain mon cœur !
|-
| Itytaoui ||   || || || 
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Idout ||   || || || 
|-
| Ipi ||   || || || 
|-
| Isisemkheb ||   || || || 
|-
| Iitnéferti || M18 M17 X1:D54 F35 U33 M17 B1 || Jj(w).t-nfr=tj || || litt. celle qui est venue, étant belle
|-
|| Ioueseni || M17 G43 S29 N35:A1 B1 || Jw-s-n=j || || litt. elle m’appartient
|-
| Iouibierès || M17 G43 F34 M17 D21 S29 B1 || Jw-jb=j-r=š || || litt. mon cœur se préoccupe d’elle
|-
| Iousas || D54 S29 Aa17 F40 D53 I12 || Jw.s3w || align="center" |  || compagne d’Atoum, le démiurge d’Héliopolis
|-
| Ipet || M17 Q3*X1:X2 B1 || Jp.t || || 
|-
| Ipi || M17 Q3 M17 B1 || Jpj ||  || 
|-
| Iynefert || M18 F35 I9:D21:X1 B1 || Jj-nfr.t || || 
|-
|}

K

Noms et prénoms masculins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Ka || D28 Z1 || Kȝ || align="center" |  || Ka (pharaon)
|-
| Kaaper ||   || || || 
|-
| Kafran ||   || || || 
|-
|  || D28 Z1 G28 G17 N35:A1 || Kȝ(=j)-gm(w)~n=j || || litt. j'ai (re)trouvé mon ka (dans mon fils) !
|-
| Kaha || V31 G1 M16 || Kȝḥȝ || || 
|-
| Kahif || D28 S28 M17 I9 || Kȝ-ḥj=f || || 
|-
| Kakaï || D28 D28 M17 || Kȝkȝ=j || align="center" |  || Kakaï (Néferirkarê)
|-
| Kamosis || D28:D52 F31 S29 || Kȝ-ms || align="center" |  || Kamosis (Ouadjkhéperrê)
|-
| Kamoutef || D28:D53 E1 G14 X1:I9 || Kȝ-mw.t=f || align="center" |  || litt. Taureau de sa mère, divinité procréatrice (surnom d'Amon et de Min)
|-
| Kaour || D28:D52 E1 G36:D21 A40 || Kȝ-wr || align="center" |  || litt. Grand taureau
|-
| Karénen || D28 Z1 D21:N35:N35 || Kȝ-rnn || || 
|-
| Kary || D28:D21 M17 M17 M43 A1 || Kȝry || || litt. le jardinier
|-
|  || D28 M17 M17 || Kȝy|| || Kay (pharaon)  Kay (vizir) 
|-
| Kekou || V31:V31 G43 N2 || Kkw || align="center" |  || un des quatre couples de l'Ogdoade (Les régions obscures)
|-
| Kémès || V31 G1 S29 || Kms || || 
|-
| Kénamon || N29:N35 M17 M17 D40 M17 Y5:N35 || Qny-Jmn || || 
|-
| Kenherkhepechef ||   || || || 
|-
| Kenna ||   || || || 
|-
| Keper ||   || || || 
|-
| Keprou ||   || || || 
|-
| Khâ ||   || || || 
|-
| Khaba ||   || || || 
|-
| Khâemhat || N28:D36 Aa15 F4:X1*Z1 || Ḫˁ-m-ḥȝt || || 
|-
| Khâemopet ||   || || || 
|-
|  || N28:D36 Y1 G17 R19 X1:O49 A49 || Ḫˁ-m-wȝs.t || || 
|-
| Khafrê || N5 N28:I9 || Ḫˁf Rˁ || align="center" |  || Khéphren
|-
| Khâkaourê || N5 N28:D28*D28*D28 || Ḫˁ-kȝ.w-Rˁ || align="center" |  || litt. les ka de Rê sont apparus, nom de couronnement de ,  de la 
|-
| Khâkaourêkhounioutef || N5:N28 D28*D28:D28 Aa1:D40 G43 Y1 O49*X1:I9 A1 || Ḫˁ-kȝ.w-Rˁ-ḫw(w)-njw.t=f || || litt. c'est Khâkaourê qui a protégé sa cité !
|-
| Khâkaourêseneb ||  || Ḫˁ-kȝ.w-Rˁ-snb || || nom du maire d'Éléphantine ainsi que du maire de Bubastis
|-
| Khâkhéperrê || N5 N28 L1 || Ḫˁ-ḫpr-Rˁ || align="center" |  || ,  de la 
|-
| Khâkhéperrê Sétepenamon || N5 L1 N28 C12 U21:N35 || Ḫˁ-ḫpr-Rˁ Stp-n-Jmn || align="center" |  || Pinedjem 
|-
| Khâkhéperrêséneb || N5:N28 L1 S29 N35:D58 A1 || Ḫˁ-ḫpr-Rˁ-snb(=w) || || litt. Khâkhéperrê est en bonne santé !
|-
| Khânéferrê || N5 N28 F35 || Ḫˁ-nfr-Rˁ || align="center" |  || Khâneferrê Sobekhotep 
|-
| Khâni ||   || || || 
|-
|  || M12-A-w-Z4*W3:N5 || || || 
|-
| Khâsekhem ||   || || || 
|-
| Khâsekhemoui ||   || || || 
|-
| Kheferoure ||   || || || 
|-
| Khendjer || Aa1:N35 M36:D21 || Ḫnḏr || align="center" |  || Ouserkarê Khendjer
|-
| Khénemsou || Aa1:N35 T34 S29 G43 A1 || Ḫnmsw || || 
|-
| Khénou || Aa1:N35 W24 G43 || Ḫnw || || 
|-
| Khenty || W17 N35:X1*Z4 I3 G7 || Ḫnty || align="center" |  || dieu-crocodile
|-
| Khentyimentyou || W17 N35:X1 R14 G4 A43B || Ḫnt(y)-Jmty.w || align="center" |  || litt. celui qui précède les Occidentaux, = le premier des morts, dieu d'Abydos, assimilé à Anubis puis à Osiris, roi des morts
|-
| Khentyhéqasemsou || W17 N35:X1 S38 N29 S29 G17 S29 G43 M17 Z1 || Ḫnt(y)-ḥqȝ-smsw || align="center" |  ||
|-
| Khentykhétyhotep dit Khénemsou || W17 N35:X1:F32 X1 U33 M17 M17 R4:X1*Q3 Aa1:N35 T34 S29 G43 A1 || Ḫnt(y)-ḫty-ḥtp Ḫnmsw ||
|-
| Khentykhetyour ||   || || || 
|-
| Khéperdjesef || L1:D21 I10 S28 I9:A40 || Ḫpr(w)-ḏs=f || align="center" |  || litt. celui qui est venu à l'existence de lui-même, désignation du Créateur qui ne saurait avoir été mis au monde
|-
| Khéperkarê || N5 L1 D28 || Ḫpr-kȝ-Rˁ || align="center" |  || ,  de la  ; 
|-
| Khéphren ||   || || || 
|-
| Khépri || L1 M17 A40 || Ḫprj || align="center" |  || dieu-soleil à son lever
|-
| Khérouef || T28:D21 A1*B1:Z2 I9 || rw=f || || 
|-
|  || F32:X1*Z1 M17 M17 A1 || ty || || 
|-
| Khnemibrê || N5 W9 F34 || nm-jb-Rˁ || align="center" |  || litt. Celui qui embrasse le cœur de Rê  Nom de Nesout-bity d'
|-
| Khnoum || W9 G17 G43 C4 || nmw || align="center" |  || dieu-bélier d'Éléphantine et de la première cataracte du Nil
|-
|  || E10 W9 R4:X1*Q3 || nmw-ḥtp || || 
|-
| Khnoumiqer || W9 N36 M17 N29:D21 A1 || nmw-jqr || || 
|-
| Khonsou || Aa1:N35 M23 G43 A40 || Ḫnsw || align="center" |  || dieu lune, fils de la triade amonienne de Karnak
|-
| Khou || Aa1:D43 G43 || Ḫw ||
|-
| Khouenanoup || M17 N35:Q3 G43 E15 Aa1 D43 G43 Y1:N35 A1 || Ḫw-n-Jnpw || || 
|-
| Khoufou || Aa1 G43 I9 G43 || Ḫwfw || align="center" |  || Khéops,  de la 
|-
| Khoufoui ||   || || || 
|-
|  || <-Aa1-G43-I9-G43-> xa:a:f-A1  || ḫwfw ḫˁ f ||  || 
|-
| Khoun-Inpou || M17 N35:Q3*Z7 E15 Aa1:D36 Z7 Y1:N35 A1 || Ḫw(w)~n-Jnpw || || litt. celui qu'Anubis a protégé
|-
| Khouou || Aa1:D39 G43 G43 || Ḫww || || 
|-
| Khououy ||  ||  || || noble de la 
|-
| Khououiou || Aa1:D39 G43 G43 M17 G43 || || || scribe qui vivait sous la 
|-
| Ki ||   || || || 
|-
|}

Noms et prénoms féminins 

! width="20%" | Prénoms || width="30%" | en hiéroglyphes || width="20%" | translittération || width="3%" |  || width="27%" | signification littérale ou commentaire
|-
| Kahay ||   || || || 
|-
| Kahmeset ||   || || || 
|-
| Kaneferet ||   || || || 
|-
|  ||   || || || 
|-
|  ||   || || || 
|-
| Keket || V31:V31 X1 N2 I12 || Kk.t || align="center" |  || un des quatre couples de l'Ogdoade (Les régions obscures)
|-
| Khâbekhenet || N28:D36 Y1 D58 Aa1:N35:X1 O1 B1 || Ḫˁ-bḫn.t || || 
|-
|  || N28:D36 Y1 G17 R19 X1:O49 B1 || Ḫˁ-m-wȝs.t || || 
|-
|  || G16-N28:D36-U6-G17:D21-B7 || Ḫˁ mr Nbty || || litt. L'amour des deux maîtresses est apparu
|-
| Khâneféroumout || X1:G14 N28 F35 F35 F35 || Ḫˁ-nfrw-Mw.t || align="center" |  || Amenardis , Divine Adoratrice d'Amon
|-
| Khémetensen || G17:Aa1 X1:D35:N35 S29 N35:Z2 B1 || Ḫm(w).t~n=sn || || litt. celle qu'ils ne connaissent pas
|-
| Khenemet aimée d'Amon || M17 Y5:N35 W9 X1 || nm.t-Jmn || align="center" |  || Hatchepsout (Maâtkarê)
|-
| Khewit ||   || || || 
|-
| Khnoumetnéferhedjetoueret || Xnm-nfr-S1 ||nm.t nfr-ḥḏ.t ||  || litt. uni à la couronne blanche
|-
| Khoui ||   || || || 
|-
| Khououyt ||  ||  || || musicienne de la 
|-
| Kipa ||   || || || 
|-
|}

Index égyptologique